Dlouhá Lhota est un toponyme qui peut désigner :

Dlouhá Lhota, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Dlouhá Lhota, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dlouhá Lhota, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dlouhá Lhota, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie